SpongeBob e l'amuleto di Atlantide (Atlantis SquarePantis) è un film d'animazione del 2007 diretto da Andrew Overtoom.

Trama 
SpongeBob e Patrick scoprono il pezzo mancante del simbolo della città perduta di Atlantide. Dopo ci vanno assieme a Squiddi, Mr. Krabs e Sandy Cheeks, ma Plankton ha in mente qualcosa di malvagio.

Collegamenti esterni 
 

SpongeBob